Буреть — топоним в Иркутской области, Россия.

Населённые пункты 
 Буреть — село в Боханском районе.
 Буреть — деревня в Боханском районе.
 Буреть — деревня в Усольском районе.

Другое 
 Буреть — палеолитическая стоянка в Иркутской области.